Суфгания́ (, мн.ч. סופגניות суфганиё́т) — пончики, которые в Израиле принято есть на еврейский праздник Ханука. Аналогично картофельным драникам (ла́ткес) в ашкеназской традиции, суфгания является традиционным ханукальным блюдом в некоторых сефардских общинах (и называется на языке ладино buñuelos).

Корень слова «суфгания» в иврите — сфог () «губка» — указывает на мягкое и пористое тесто пончика. Символическое значение суфгании на Хануку — блюдо, которое готовится с большим количеством масла. (Праздник Хануки посвящён преданию о том, как однодневного запаса храмового масла хватило на восемь дней.)

Суфгания обжаривается в масле, после чего внутрь теста вводится желе или повидло, и готовое блюдо покрывается сахарной или шоколадной глазурью.

По заявлениям крупнейшей израильской пекарни Angel Bakeries, на протяжении восьми дней Хануки они жарят более 250 000 суфганиёт каждый день.

Примечания 

Израильская кухня
Еврейские сладости
Ханука